Osterland ist

 eine alte Bezeichnung für Österreich, siehe Ostarrichi
 eine historische Landschaft im Grenzgebiet der heutigen deutschen Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt; siehe Osterland
 eine regionale Marke für Molkereiprodukte der Milchwerke Thüringen GmbH in der Unternehmensgruppe Humana Milchunion
 die östliche Hälfte der Insel Föhr, siehe Osterland Föhr
 ein wüstgefallenes Schloss bei Oschatz, siehe Schloss Osterland

Osterland ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Jürgen Osterland (* 1942), deutscher Elektromechaniker und früherer Volkskammerabgeordneter
 Mario Osterland (* 1986), deutscher Schriftsteller und Literaturvermittler
 Martin Osterland (* 1937), deutscher Soziologe
 Richard Osterland (1924–2015), deutscher Jurist und Hochschullehrer an der TU Dresden
 Wilhelm Osterland (1885–1945), deutscher Generalstabsarzt

Siehe auch:

 Österland, historische Bezeichnung für das südliche Finnland unter schwedischer Herrschaft